Castello di Seeberg – situato ad Ostroh, in Repubblica Ceca
Castello di Ostroh – sitiuato ad Ostroh, in Ucraina